Erik Larsson med flera stavningar kan syfta på:

 Erik Larson, medlem i den amerikanska stoner-gruppen Alabama Thunderpussy
 Eric Larsson (1838–1905), svensk bruksägare och riksdagspolitiker
 Erik ”Kiruna-Lasse” Larsson (1912–1982), svensk längdskidåkare och OS-medaljör
 Erik Larsson (arkitekt, 1926–2008), svensk arkitekt
 Erik Larsson (arkitekt, 1928–2011), svensk arkitekt
 Erik Larsson (centerpartist) (1918–2005), svensk riksdagspolitiker
 Erik Larsson (dragkampare) (1888–1934), svensk dragkampare, OS-medaljör 
 Eric Larsson (fotbollsspelare) (född 1991), svensk fotbollsspelare i Gefle IF, GIF Sundsvall och Malmö FF
 Erik Larsson (ingenjör) (1889–1959), svensk ingenjör
 Erik Larsson (ishockeyspelare) (1905–1970), svensk ishockeyspelare, OS-medaljör
 Erik Larsson (journalist) (född 1969), svensk journalist och chefredaktör
 Erik Larsson (kemist) (1899–1985), svensk kemist
 Erik Walter Larsson (konstnär) (1907–2002), småländsk naturmålare (signaturen Erk)
 Erik Larsson (konstnär) (1921–1980), svensk konstnär
 Erik Larsson (mångkampare) (född 1980), svensk mångkampare
 Erik Larsson (socialdemokrat) (1898–1988), svensk riksdagspolitiker
 Erik Larsson i Norderön (1910–1969), svensk centerpartistisk riksdagspolitiker